Il tabellone di doppio del Challenger of Boca Raton 2009, torneo di tennis che faceva parte del circuito ITF Women's Circuit nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2009, è stato vinto dalla russa Alina Židkova e dalla bielorussa Dar'ja Kustova (tds n. 4). In finale hanno sconfitto la statunitense Kimberly Couts e la canadese Sharon Fichman con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Maria-Eve Pelletier /  Aurélie Védy (quarti di finale)
  Christina Fusano /  Angela Haynes (semifinali)

  Maria Fernanda Alves /  Mashona Washington (quarti di finale)
  Alina Židkova /  Dar'ja Kustova (campionesse)

Altre giocatrici

Giocatrici passate dalle qualificazioni:

 Kimberly Couts /  Sharon Fichman (finale)
 Alexandra Mueller /  Ashley Weinhold (primo turno)

Giocatrici entrate in tabellone con una Wild Card:

 Sabrina Capannolo /  Christian Thompson (primo turno)
 Ahsha Rolle /  Tiya Rolle (semifinali)
 Alexandra Anghelescu /  Hsu Chieh-yu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Challenger of Boca Raton 2009